Utilia (merk), een merk van motorfietsen
 Utilia (geslacht), een geslacht van vlinders